Die Saison 2021 der Volleyball Nations League war die dritte Ausgabe dieses Wettbewerbs. Sie wurde vom 28. Mai bis 27. Juni ausgetragen. Wegen der COVID-19-Pandemie fand der Wettbewerb nicht in weltweit verteilten Turnieren, sondern ausschließlich in Rimini statt. Brasilien gewann im Finale gegen Polen erstmals den Titel. Die deutsche Mannschaft gehörte zu den gesetzten Teams. Sie erreichte vier Siege in fünfzehn Spielen und schied damit nach der Vorrunde aus.

Modus 
In der Vorrunde traten 16 Mannschaften im Modus jeder gegen jeden gegeneinander an. Die Ergebnisse wurden in einer Tabelle addiert. Die besten vier Mannschaften der Gesamtwertung qualifizierten für die Finalrunde. Im Halbfinale und Finale wurden dann die Sieger ermittelt.

Teilnehmer 
Das Teilnehmerfeld bestand aus zwölf gesetzten Kernmannschaften (core teams) und vier Herausforderern (challenger).

* Ende April 2021 zog sich die eigentlich qualifizierte chinesische Mannschaft wegen finanzieller Probleme und der COVID-19-Vorschriften vom Wettbewerb zurück und wurde durch die Niederlande ersetzt.

Vorrunde

Erste Woche

Zweite Woche

Dritte Woche

Vierte Woche

Fünfte Woche

Gesamtwertung

Finalrunde

Weblinks 
 Informationen der FIVB (englisch)
 Informationen beim DVV

Einzelnachweise 

Manner 2021
Volleyball Nations League
Männervolleyball-Wettbewerb für Nationalmannschaften